Räckvidd kan avse:

 Räckvidd (marknadsföring) – ett mått på vilken andel av den tänkta målgruppen som har nåtts av budskapet
 Räckvidd – det ett avståndet något eller någon kan nå. Ett par bra exempel skulla vara en projektil, en laser, en radiovåg, en bil eller en soldat.